Turniej w piłce siatkowej rozegrany podczas IX Igrzysk Ameryki Południowej był czwartym w historii igrzysk Ameryki Południowej zmaganiem w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Rywalizacja toczyła się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, a przystąpiło do niej po siedem zespołów. Turnieje zostały przeprowadzone systemem kołowym oraz systemem pucharowym. Arenami zmagań były Coliseo Yesid Santos.

Tabela medalowa

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
Igrzyska Ameryki Południowej